Антоно́мов () — російське прізвище.

Персоналії 
 Антомонов Михайло Юрійович (* 1948) — український біолог
 Антомонов Юрій Гурійович (1928—1999) — український математик і біолог

Примітки 

Російські прізвища